Рои — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Дубишенской волости Дедовичского района.

Расположена в центре района, в 3 км к северо-западу от районного центра Дедовичи.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 34 человека.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Дубишенская волость

Населённые пункты Дедовичского района